Шот може да се отнася за:
 Шот, вид чаша

 Алберт Шот (1809-1847), германски фолклорист
 Ото Шот (1851-1935), германски химик